Marzenin (gromada w powiecie łaskim)
 Marzenin (gromada w powiecie wrzesińskim)